— японская озвучивающая актриса (сэйю), родилась в Токио. Свою первую роль озвучила в 16 лет. Кроме многочисленных ролей в аниме, озвучивала персонажей видеоигр Ar tonelico III, Atelier Rorona: Alchemist of Arland, Chaos;Head, Dengeki Gakuen RPG: Cross of Venus, Hyperdimension Neptunia (PS3), Misshitsu no Sacrifice, Rewrite, Rune Factory 3, Shinkyoku Soukai Polyphonica, Super Street Fighter IV, Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X ,Genshin Impact и других. Также есть Вокалоид CUL (Кару), сделанный на основе её голоса.

Роли в аниме 
 Angel Beats! — Юи
 A Whisker Away — Кинако
 Bakemonogatari — Арараги Карэн
 Black Rock Shooter — Кагари Идзухира
 Blood+ — Сайя Отонаси
 Blue Exorcist — Идзумо Камики
 Campione! — Лилиана Кранчар
 Chaos;Head — Рими Сакихата
 Dance in the Vampire Bund — Нелли
 Durarara — Майру Орихара
 Fairy Tail — Кана Альберона
 Freezing — Ганесса Роланд
 Fresh Pretty Cure! — Мики Аоно
 Ga-rei -Zero- — Нацуки Касуга
 Highschool of the Dead — Такаги Сая
 Hyperdimension Neptunia: The Animation — Юни
 Idolmaster: Xenoglossia — Макото Кикути
 Ikki Tousen — Какоуэн Мёсай
 Kanamemo — Хината Адзума
 Kodomo no Jikan — Рин Коконоэ
 Koharu Biyori — Юи
 Kurokami — Какума
 Kyoran Kazoku Nikki — Акэру Нисикура
 Last Exile — Татьяна Висла
 Le Chevalier D'Eon — Анна Рошфор
 Mayo Chiki! — Канадэ Судзуцуки
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure — Сэйра
 Minami-ke — Юка Итида
 My-Otome 0~S.ifr~ — Эрмана Сион
 NEEDLESS — Ева
 Nurarihyon no Mago — Рикуо Нура (в детстве)
 Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!! — Нао Таканаси
 Papa no Iukoto o Kikinasai! — Миу Таканаси
 Potemayo — Сунао Морияма
 Puella Magi Madoka Magica — Саяка Мики
 Seto no Hanayome — Акэно Сирануи
 So Ra No Wo To  — Курэха Симоноя
 Sora Kake Girl — Лили
 Taishou Baseball Girls — Сидзука Цукубаэ
 Touka Gettan — Макото Инукаи
 Toradora! — Ами Кавасима
 Umineko no Naku Koro ni — Siesta 410
 Vampire Knight — Рима Тоя
 Vampire Knight Guilty — Рима Тоя
 Working!! — Ятиё Тодороки
 Yumeiro Patissiere — Мари Тэннодзи
 My Hero Academia — Мина Асидо

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Японии
Актрисы озвучивания Японии